Britz steht für:

 Britz (bei Eberswalde), Gemeinde im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Berlin-Britz, Ortsteil im Berliner Bezirk Neukölln
 Balustrade im Kölner Hänneschen-Theater
 den Originaltitel eines britischen TV-Dramas von Peter Kosminsky aus dem Jahr 2007, der in Deutschland unter dem Titel Dschihad in der City ausgestrahlt wurde
 Britz (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Britz (Schiff, 1930)

Britz ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Britz (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Britz (1906–1935), schwedischer Radrennfahrer
 Charlotte Britz (* 1958), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD, Oberbürgermeisterin von Saarbrücken)
 Franz-Josef Britz (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Gabriele Britz (* 1968), Rechtswissenschaftlerin, ab Januar 2011 Richterin am Bundesverfassungsgericht
 Greg Britz (* 1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Heidi Britz-Crecelius (* 1920), Biologin, Pädagogin und Autorin 
 Herbert Britz (1917–2011), deutscher Arzt sowie Mitbegründer und erster Vorsitzender des Marburger Bundes
 Nikolaus Britz (1919–1982), österreichischer Hochschullehrer
 Ralf Britz (1995 promoviert), deutscher Ichthyologe
 Wolfram Britz (* 1968), deutscher Politiker

Siehe auch: 
 Pritz
 Brietz
 Britze